Elcano peut désigner :

Patronyme 

 Juan Sebastián Elcano (1476-1526), explorateur et marin basque espagnol.

Toponyme 

 Elcano, concejo situé dans la commune d'Egüés en Navarre (Espagne).